Алексей Васильевич Медведев (1884—1937) — советский государственный, партийный и профсоюзный деятель.

Биография 
Родился в селе Серенский завод Калужской губернии.

В 1904 году вступил в РСДРП, большевик. Вел революционную деятельность, несколько раз арестовывался, находился в ссылке.

В 1917 член Петроградского комитета РСДРП(б), участник Октябрьского восстания 1917 в Петрограде. В 1918—1920 председатель Козельского уездного комитета РКП(б).

Участник Гражданской войны. Затем на партийной, профсоюзной и государственной работе.

С 1921 — секретарь Белоцерковского (Киевская губерния) уездного комитета КП(б) Украины, затем на политработе в Крымской трудовой армии. В 1922—1923 — председатель Харьковского губернского совета профсоюзов. В 1923—1924 — председатель ЦКК КП(б) Украины — нарком рабоче-крестьянской инспекции Украинской ССР.

С мая 1924 по январь 1925 — 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины.

С января 1925 по сентябрь 1927 года — ответственный (первый) секретарь Екатеринославского (Днепропетровского) губкома (с августа 1925 — окружкома) КП(б) Украины.

С октября 1927 по ноябрь 1929 — секретарь ЦК КП(б) Украины.

С ноября 1929 — в распоряжении ЦК ВКП(б). С декабря 1929 — секретарь Союзного совета ЦИК СССР.

С 1935 — член Верховного суда СССР.

В 1924—1930 член ЦК РКП(б)/ВКП(б). В 1930—1934 член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1931—1934 кандидат в члены Президиума ЦКК ВКП(б).

Арестован 20 августа 1937 года. Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни.

Расстрелян 30 октября 1937 года. Реабилитирован 3 марта 1956 года.

Примечания

Ссылки 
 История Калужской партийной организации. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1978.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Родившиеся в Козельском районе
Большевики
Участники Гражданской войны в России
Первые секретари Днепропетровского обкома КП Украины
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Вторые секретари ЦК КП Украины
Секретари ЦК КП Украины
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КП Украины
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году